Băița ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Băița (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara

 Băița (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Băița (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Băița (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Băița (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

 Băița-Plai, Dorf im Kreis Mureș 
 Băița de sub Codru, Gemeinde im Kreis Maramureș